Квалификационный раунд чемпионата Европы по футболу 2016 — первый раунд отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2016.

52 команд поделены на 13 групп по 4 команды, в которых команды играют между собой по одному матчу, одна из команд в каждой группе принимает у себя матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и команда, набравшая наибольшее количество очков среди занявших 3 места, проходят в элитный раунд. Германия автоматически попала в финальную часть на правах хозяина, Испания автоматически прошла в элитный раунд как команда с наивысшим коэффициентом рейтинга. Жеребьевка квалификационного раунда прошла 3 декабря 2014 в Ньоне, Швейцария. Матчи проходят с 18 сентября по 18 ноября 2015 года.

Жеребьевка 
52 команды, участвующие в квалификационном раунде, были поделены на 2 корзины соответственно рейтингу юношеских сборных до 19 лет. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА и рабочей группы по чрезвычайным ситуациям, сборные России и Украины разводятся при жеребьевке по разным группам. То же касается команд Армении и Азербайджана.

Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Примечания 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)